bękart w rodzinie – nieślubne dziecko
 bękart (typografia) – błąd w łamaniu tekstu
 bękart – ludowe określenie niewielkiego klina przybijanego na przypustnice (przysuwnice) w celu miękkiego wygięcia okapu dachu
 bękart (bastard) – w średniowieczu i renesansie, miecz o nieokreślonym pochodzeniu i ze względu na swoją budowę (łączącą cechy mieczy jednoręcznych i długich) niesklasyfikowany w podstawowych typach broni białej. Ze względu na podobieństwa w długości i wadze, często mylony z mieczem długim.